Байвабик:

 Байвабик — город в округе Сент-Луис, штат Миннесота, США
 Байвабик — тауншип в округе Сент-Луис, Миннесота, США